

Geografia

Austria 
 Peterskirchen – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Ried im Innkreis

Niemcy 
 Peterskirchen – dzielnica gminy Tacherting w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein